Шиньянга:

 Шиньянга — город в Танзании.
 Шиньянга — одна из 26 областей Танзании.